Mario Grman (* 11. dubna 1997) je slovenský hokejista hrající za český extraligový klub HC Vitkovice Ridera.

hůl: pravá

Kariéra

Klubová kariéra 
od r. 2017: Piráti Chomutov

Reprezentační kariéra 
2017–2018: Reprezentace: Slovensko

Seniorská reprezentace

Externí odkazy 
 
 
 
 Profil hráče na www.hokej.cz

Slovenští hokejoví obránci
Narození 11. dubna
Narození v roce 1997
Žijící lidé
Muži